De naam Episcopius kan slaan op:

Ludovicus Episcopius (ca. 1520 - 1595), een componist uit de Nederlanden
Simon Bischop of Simon Episcopius (8 januari 1583 - 4 april 1643), een Nederlandse protestantse theoloog van de remonstrantse richting